Bertil est un prénom masculin suédois attesté dès le vieux suédois et utilisé anciennement également dans les autres pays de langue scandinave.

Il est issu de l'anthroponyme vieux haut allemand Bertilo, continué également par les prénoms allemand et danois Bertel. Il s'agit d'un hypocoristique de noms composés (zweigliedrige Rufnamen) commençant par ber(a)ht (« brillant, illustre ») : Bert-, tels que  / Berhtwald (> patronymes français Berthoux, Bertaud, etc.). Le prénom féminin français  est issu d'une variante féminine Bertilia, Bertilea ou peut encore être un hypocoristique de Berthilde.

Personnages historiques 
 
 Bertil Antonsson
 Bertil Berglund 
 Bertil Bertilson
 Bertil Boo
 Bertil Boëthius 
 Bertil Brusewitz
 Bertil Bull Hedlund
 Bertil Carlsson
 Bertil Edgardh 
 Bertil Ehrenmark
 Bertil Engh
 Bertil Galland
 Bertil Gärtner
 Bertil Hallberg
 Bertil Johansson 
 Bertil Lindblad
 Bertil Löfberg
 Bertil Malmberg
 Bertil Nordahl
 Bertil Norström
 Bertil Ohlin
 Bertil Perrolf
 Bertil Pettersson
 Bertil Schedin 
 Bertil Schütt
 Bertil Sernros
 Bertil Sjödin
 Bertil Skov Jørgensen
 Bertil Särnros
 Bertil Vallien
 Bertil Werkström
 Bertil Zachrisson
 Bertil von Friesen 
 Bertil de Suède

Notes et références 

Homonymie de prénom
Prénom scandinave
Prénom suédois